Filonome () è un personaggio della mitologia greca, figlia di Tragaso e la seconda moglie di Cicno, re di Colone nella Troade.

Mitologia 
Dopo il matrimonio Filonome si innamorò del suo bellissimo figliastro Tenete, che respinse però le sue profferte amorose. 
Così, Filonome per ripicca accusò Tenete di fronte al marito di averla stuprata ma Cicno scoprì la verità e la fece seppellire viva.

Note 

Regine della mitologia greca